Il singolare  dell'Uruguay Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Carlos Berlocq era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Horacio Zeballos hanno battuto in finale Julian Reister 6–3, 6–2.

Teste di serie

 João Sousa (secondo turno)
 Andreas Haider-Maurer (primo turno)
 Guillaume Rufin (ritiro)
 Blaž Kavčič (secondo turno)

  Guido Pella (primo turno)
  Adrian Ungur (semifinali)
  Horacio Zeballos (Campione)
  Thiemo de Bakker (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Uruguay Open 2012